Lindeberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 1785 personer bosatta i Sverige. Det snarlika namnet Linderberg bars vid samma tidpunkt av 49 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Lindeberg eller Linderberg

 Anders Lindeberg (1789–1849), svensk författare, militär, teaterman, m.m.
 Annicka Lindeberg (1882–1969), teckningslärare, tecknare och grafiker
 Bo Lindeberg (1897–1983), svensk militär
 Carl Johan  Lindeberg (1815–1900), svensk botanist
 Elisabet Lindeberg (1869–1948), svensk skolledare
 Emelie Linderberg (född 1977), tidigare Emelie Färdigh, svensk höjdhoppare
 Erik Lindeberg (1889–1967), svensk ämbetsman
 Fernando Linderberg (1854–1914), dansk socialpolitisk författare
 Giovanni Lindeberg (1883–1969), svensk präst, författare och skolrektor
 Gustaf Lindeberg (1878–1961), svensk präst
 Gösta Lindeberg (1910–1995), svensk historiker
 Jarl Waldemar Lindeberg (1876–1932), finländsk matematiker
 Johan Lindeberg (född 1957), svensk modedesigner
 Karl Lindeberg (1877–1931), svensk glaskonstnär och etsare
 Knut Lindeberg (1848–1914), svensk matematiker och ämbetsman
 Lars Lindeberg (1925–2011), grafiker och konstnär
 Maria Lindeberg (1780–1861), svensk författare, översättare och feminist
 Otto Lindeberg (1863–1947), svensk kommunalpolitiker och företagsledare
 Per Lindeberg (född 1938), svensk journalist och författare
 Rafaela Lindeberg (född 1972), svensk ekonomijournalist
 Stefan Lindeberg (född 1950), svensk idrottsledare
 Stefan Lindeberg (radioman), svensk programledare
 Sten Lindeberg, flera personer
 Sten Lindeberg (arkitekt) (född 1938), svensk arkitekt
 Sten Lindeberg (läkare) (1894–1954), svensk läkare och konstsamlare
 Sven Jakob Lindeberg (1896–1944), svensk jurist
 Wilhelm Lindeberg (1861–1941), biblioteksman och hembygdsforskare
 Willy Lindeberg (1910–1983), skulptör och bildkonstnär

Källor

Se även 
 Lindebergia, släkte av fjädermyggor
 Lindebergska skolan, skolbyggnad  i Lund uppförd 1914–1916
 Lindebergska teatern, Stockholm, annat namn för Mindre teatern, i drift 1842–1907
 Lindberg (efternamn), efternamn och personer med namnet

Svenska efternamn